De 11:e FINA världsmästerskapen i kortbanesimning hölls i Istanbul, Turkiet 12-16 december 2012. Tävlingen ägde rum i multiarenan Sinan Erdem Dome, som har en kapacitet för 22 500 åskådare. 

Den 12 april 2008 meddelade FINA att Istanbul hade slagit ut den enda övriga konkurrenten om att vara värd för tävlingen, Wien i Österrike, efter ett möte i Manchester.

Medaljtabell

Externa länkar
 Officiell webbplats

2012 i Turkiet
Sportevenemang i Istanbul
Internationella sportevenemang i Turkiet
Sportåret 2012
2012